Hagemans ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Hagemans (1830–1908), belgischer Archäologe und Politiker
 Maurice Hagemans (1852–1917), belgischer Maler
 Paul Hagemans (1884–1959), belgischer Maler

Siehe auch:
 Hageman